

Antropologia
 Ati – gruppo etnico delle Filippine

Aziende
 Air Transport International – compagnia aerea statunitense
 Aticarta – ex azienda del settore cartario e cartotecnico  
 ATI Trasporti Interurbani – società di trasporti con sede in Saluzzo, confluita in Bus Company
 ATI - Autolinee Trasporti Interni – società di trasporti pubblica di San Marino
 Aero Trasporti Italiani – compagnia aerea italiana del gruppo Alitalia
 Azienda tabacchi italiani – ex azienda del settore tabacchi

Codici
 ATI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Artigas (Uruguay)
 ati – codice ISO 639-3 della lingua attié

Geografia
 Ati – capoluogo della regione di Batha (Ciad)

Informatica
 ATI Technologies – azienda canadese fornitrice di graphics processing unit e schede video

Mitologia 
 Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e Onfale
 Ati – personaggio della mitologia greca, figlio della naiade Limnee e nemico di Perseo
 Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeto e di Aedona
 Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Mane, re della Frigia
 Ati - personaggio della mitologia greca che appare nell' Eneide, troiano amico di Ascanio

Sigle
 Associazione temporanea di imprese – soggetto giuridico che raggruppa più aziende che partecipano insieme a gare d'appalto
 Associazione Teologica Italiana